Даттенберг () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Нойвид. Подчиняется управлению Линц ам Райн.  Население составляет 1576 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 9,33 км². Официальный код  —  07 1 38 009.

Коммуна подразделяется на 6 сельских округов.

Примечания

Ссылки 

Города Рейнланд-Пфальца